Klein Puppen und Kleinpuppen ist ein deutscher Ortsname:
 Klein Puppen, Ort im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1946: Spychówko im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kleinpuppen, bis 1938 Kolpacken, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kołpaki (Purda) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren